У́мар (, Umar ; , «довгожитель») — арабське чоловіче ім'я. Також — Омар.

Особи 
 Умар ібн аль-Хаттаб — халіф Арабського халіфату.
 Умар ібн Абдул-Азіз — халіф Омейядського халіфату.
 Умар Чомого — бенінський футболіст.
 Умар Сілла — сенегальський футболіст.

Див. також 
 Умар I